Lester kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lester (Alabama)
Lester (Iowa)
Lester (West Virginia)